Division II i fotboll 1974 var 1974 års säsong av Division II som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick direkt upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norra 

GIF Sundsvall gick upp till Allsvenskan och Degerfors IF, Älvsjö AIK och Skellefteå AIK flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom Brynäs IF och IK Sirius och från division III kom BK Derby, Falu BS och IFK Luleå.

Södra 

Örgryte IS gick upp till Allsvenskan och IFK Kristianstad, Hässleholms IF och IFK Falköping flyttades ner till division III. Från division III kom Blomstermåla IK, IFK Hässleholm och Jönköpings Södra IF.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1974
1974
Fotbollssäsongen 1974